

Codici 
 MYD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malindi (Kenya)

Persone
Myd – musicista francese